

Нови отбори 
 Бирмингам
 Манчестър Сити
 Уест Бромич Албиън

Отпаднали отбори 
 Съндърланд
 Уест Бромич Албиън
 Уест Хям Юнайтед

Крайно класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равни, З = Загуби, ОГ = Отбелязани голове, ДГ = Допуснати голове, Т = Точки

Голмайстори

Източници

Външни препратки 
  Преглед на сезон 2002/03

2002/03